Don Wilson, acteur américain annonceur sur The Jack Benny Program ;
Don Wilson, joueur dans la ligue majeure de baseball et un joueur du Match des étoiles de 1971 avec la ligue nationale ;
Don Wilson, légende du Full-contact karaté professionnel aux États-Unis des années 1970-80 ;
Donald Wilson, écrivain et producteur de la télévision britannique.